First Arsch (также известна под названием First Art) — немецкая панк-рок-группа из Шверина, основанная приблизительно в 1986 году. Известна как первый коллектив Тилля Линдеманна (впоследствии вокалиста метал-группы Rammstein), собравшего группу при участии гитаристов Рихарда Круспе и Пауля Ландерса (впоследствии также участников Rammstein — соло-гитариста и ритм-гитариста соответственно) и басиста Йорга Мильке (); сам же Тилль Линдеманн играл на ударных.

В единственном альбоме First Arsch «Saddle Up» (1992) можно услышать вокал всех участников группы. В частности, предположительно, вокал Тилля Линдеманна можно услышать в песне № 5 «Crowded House».

История 
«First Arsch» образовалась в 1986 году, когда певец-басист Йорг Мильке и тогдашний барабанщик Тилль Линдеманн встретились на вечеринке по случаю дня рождения Линдеманна. Группа отыграла концерты по Восточной Германии и в начале 1990-х записала свой дебютный альбом Saddle Up, выпущенный в ноябре 1992 года, с Паулем Ландерсом из Feeling B и Рихардом Круспе из Das Elegante Chaos в качестве гитаристов.

В 1993 году Линдеманн, Круспе и Ландерс покинули First Arsch, чтобы сформировать Rammstein, и Мильке заменил их Фолькером Фойгтом и Томом Кнопфом. В 1995 году этот состав выпустил новую песню «Das Schlagzeug fliegt da fast außernander».

Состав 
 Йорг Мильке — бас-гитара, вокал
 Тилль Линдеманн — ударные, вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, вокал

Saddle Up 
Saddle Up — первый и единственный альбом First Arsch. Он был выпущен в ноябре 1992 года. Обложку альбома создал Матиас Матиес, который позже работал вместе с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном над его книгой «In stillen Nächten».

18 декабря 2020 года альбом был ремастирован и переиздан на виниле, в то Рождество заняв 44-е место в немецких чартах.

Дискография 
 Saddle Up
 Train
 Priest In Love
 SKA(T)
 In The Name Of Love
 Crowded House
 Pregnant
 AHA-ha
 Superstition
 Saddle Up
 O-cult
 Moder Blues
 Come Together
 Hip Hop Flop
 Chicken Steps
 Big Dong

Примечания

Ссылки 
 

Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Тилль Линдеманн